Покур — село, Нижньовартовський район, Ханти-Мансійський автономний округ, Тюменська область
 Покур — муніципалітет, регіон Центр-Долина Луари, департамент Луаре